Anastasiou ist der Familienname folgender Personen:

 Angelos Anastasiou (* 1950), altkalendarischer orthodoxer Metropolit
 Artemis-Melina Anastasiou (* 2000), griechische Sprinterin
 Charis Anastasiou, griechisch-zyprischer Popsänger
 Katerina Anastasiou (* 1973), griechische Skilangläuferin
 Kostas Anastasiou (* 1986), griechischer Leichtathlet
 Savina Aglaia Anastasiou (* 1986), griechische Synchronschwimmerin